Theresienstadt se poate referi la:
 Lagărul de concentrare Theresienstadt, un lagăr de concentrare nazist din Cehoslovacia ocupată de Germania Nazistă
 Theresienstadt (film), un film de propagandă nazistă despre lagărul Theresienstadt
 Terezín - Theresienstadt (album de Anne Sofie von Otter), un album de muzică clasică
 Numele german al orașului Terezín din Republica Cehă
 Numele german al districtului Terézváros din Budapesta

Dezambiguizare